Но́йберг () — название нескольких топонимов в немецкоязычном мире, а также фамилия:

Топонимы 
 Нойбергский монастырь — цистерцианское аббатство в Австрии
 Нойберг — коммуна в Германии, в земле Гессен

Фамилия 
 Нойберг, Виктор Бенджамин (1883—1940) — английский поэт и писатель, литературный критик, телемит и оккультист.
 Нойберг, Карл — немецкий учёный, один из создателей биохимии

Псевдоним 
 А. Нойберг — псевдоним коллектива авторов книги «Вооружённое восстание».

См. также 
 Нойберг-ан-дер-Мюрц — община в Австрии, в земле Штирия
 Нойберг-им-Бургенланд — община в Австрии, в земле Бургенланд

Ссылки